ROR ou RoR peut signifier:
 Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR), un vaccin combiné contre les trois maladies.
 Retinoid-related orphan receptor (ROR), un récepteur nucléaire.
 Ruby on Rails (RoR), un framework web.
 Resources of a Resource (ROR), un format XML pour décrire le contenu d'un site internet
 Rigs of Rods, un jeu GNU : une simulation de véhicules
 Risk of Ruin (RoR), le Risque de ruine, concept présent dans certains jeux et dans la finance
 Répertoires Opérationnels des Ressources (ROR) : Ce répertoire a pour but de faciliter l’organisation des soins par les services d’urgences et les professionnels de santé.
 Aéroport international Roman-Tmetuchl
 Registre des Organismes de Recherche (ROR): ROR est un projet communautaire visant à développer un identifiant ouvert, durable, utilisable et unique pour chaque organisme de recherche dans le monde.